«My Fatal Kiss» — четвертий студійний альбом німецького симфонічного павер-метал-гурту Krypteria. Реліз відбувся 24 серпня 2009 через лейбл Onfire та Roadrunner Records.

Список композицій

Учасники запису 
Джі-Інь Чо — вокал
Кріс Сімонс — гітара
Френк Стамфолль — бас-гітара
Ес. Сі. Кашнерус — ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка гурту Krypteria на MySpace 
 Офіційна сторінка гурту Krypteria на Facebook 

Альбоми Krypteria
Альбоми німецьких виконавців
Альбоми Roadrunner Records